Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Edgbaston 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ekaterina Byčkova che ha battuto in finale Angelica Moratelli 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
 Anne Keothavong (secondo turno)
 Ekaterina Byčkova (Campionessa)
 Julie Coin (semifinali)

 Nadežda Kičenok (primo turno)
 Tara Moore (semifinali)
 Stephanie Vogt (primo turno)
 Richèl Hogenkamp (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Edgbaston 2013